Брштаница може бити:

 Брштаница (Неум), насељено мјесто у општини Неум, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Горња Брштаница, насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Доња Брштаница, насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ